I Kill Giants – miniserie a fumetti statunitense
 I Kill Giants – film del 2017 diretto da Anders Walter
 I Kill Giants – singolo dei The Naked and Famous del 2013